

Musica 
 Lemmings (including Cog)" – brano d'apertura dell'album "Pawn Hearts" (1971) dei Van Der Graaf Generator 
 Lemmings – album dei Bachdenkel del 1973
 Lemmings – album dei Jinn del 2007
 Lemmings – singolo dei Blink-182 del 1996

Teatro 
 Lemmings –  opera teatrale del National Lampoon

Videogiochi 
 Lemmings – videogioco del 1991
 Lemmings – videogioco del 2006

Pagine correlate 
Lemming (disambigua)